LIF steht für:
 Laserinduzierte Fluoreszenz in der Lasertechnik
 Leukämiehemmender Faktor in der Zellbiologie
 Liberales Forum, österreichische Partei (1993–2014)
 Flughafen Lifou in Neukaledonien nach dem IATA-Code
 Bahnhof Ilfeld (DS100-Code), Bahnhof von Ilfeld
 Lighting Industry Federation
 Low Insertion Force, ein Anschlusstyp in der Computertechnik
 logical interface

LIF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Lichtenfels

LiF steht für:
 Lithiumfluorid

LÍF steht für:
 LÍF Leirvík, färöischer Fußballverein

Líf steht für:
 Líf, eine Gestalt aus der germanischen Mythologie

Lif ist der Familienname folgender Personen:
 Åsa Lif (* 1990), schwedische Biathletin

lif steht für:
 Limbu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen
 Leben im Freien, einem Hersteller von Stadtmobiliar (http://freiraumobjekte.de/)

Siehe auch:
 Liv
 Leaf

Abkürzung